Парфёново — название населённых пунктов в России.

Алтайский край 
 Парфёново — село в Топчихинском районе.

Вологодская область 
 Парфёново — деревня в Вашкинском районе.
 Парфёново — деревня в Великоустюгском районе.
 Парфёново — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Парфёново — деревня в Юрьевецком районе.

Иркутская область 
 Парфёново — село в Черемховском районе.

Калужская область 
 Парфёново — деревня в Козельском районе.
 Парфёново — деревня в Спас-Деменском районе.

Кировская область 
 Парфёново — деревня в Санчурском районе.

Костромская область 
 Парфёново — деревня в Галичском районе.

Московская область 
 Парфёново — село в Сергиево-Посадском районе.
 Парфёново — деревня в Солнечногорском районе.

Рязанская область 
 Парфёново — деревня в Клепиковском районе.

Тверская область 
 Парфёново — деревня в Лихославльском районе
 Парфёново — деревня в Оленинском районе.
 Парфёново — деревня в Сонковском районе.

Тюменская область 
 Парфёново — посёлок городского типа в составе города Тюмень.

Ярославская область 
 Парфёново — деревня в Мышкинском районе.
 Парфёново — деревня в Угличском районе.